Zürn ist der Name einer deutschen Künstlerfamilie, siehe Bildhauerfamilie Zürn

Zürn ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Sebaldus Zürn (1864–1906), deutscher Biologe und Botaniker

 Hartwig Zürn (1916–2001), deutscher Prähistoriker und Konservator
 Johannes Zürn (1866–1913), deutscher Pastor und Politiker
 Jörg Zürn (um 1583–1635/1638), deutscher Bildhauer und Schnitzer
 Martin Zürn (1585/1590–nach 1665), deutscher Bildhauer
 Maximilian Zürn (1871–1943), deutscher Generalmajor

 Unica Zürn (1916–1970), deutsche Schriftstellerin
 Walter Zürn (* 1937), deutscher Seismologe

Siehe auch:
 Zurn Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika